Underdog steht für:
 Underdog (Soziologie), eine am unteren Rand der Gesellschaft stehende Person
 Underdog (Fernsehserie), US-amerikanische Zeichentrickserie aus den Jahren 1964 bis 1973
 Underdog – Unbesiegt weil er fliegt, US-amerikanischer Spielfilm aus dem Jahr 2007
 Underdog (2014), ein ungarischer Kinofilm
 eine alternative Bezeichnung für die Hunderasse Turnspit Dog

Siehe auch:
 Underdogs
 Home of the Underdogs, eine Internet-Sammlung von Abandonware
 The Underdog Project, ein Musikprojekt von Toni Cottura